Kheira (en arabe : خيرة) est un prénom féminin notamment porté par :
Kheira Bouabsa (1931- ), institutrice et femme politique franco-algérienne ;
Kheira Bouziane-Laroussi (1953- ), femme politique française ;
Kheira Haddouche (1989- ), karatéka algérienne ;
Kheira Hammou (1997- ), haltérophile algérienne ;
Kheira Hamraoui (1990- ), footballeuse française.

Références 

Prénom féminin
Prénom arabe